

Krisztus előtt 
Jeruzsálem kifosztása (Kr. e. 925) – az egyiptomi I. Sesonk fáraó által
Jeruzsálem ostroma (Kr. e. 701) – a Szín-ahhé-eríba Új-Asszír Birodalma alatt kitört lázadás.
Jeruzsálem ostroma (Kr. e. 597) – a IokI. Nabú-kudurri-uszur által levert lázadás a Júdeai Királyság területén, amit a zsidó király Babilonba való deportálása követett.
Jeruzsálem ostroma (Kr. e. 587) – Nabú-kudurri-uszir idején, aki II. Uahibré fáraó ellen harcolt annak Júdeába betörése idején. Az ostrom a város és az Első Templom lerombolásával ért véget, majd a városlakók egy részének Babilonba száműzetése követte (babiloni fogság).
Jeruzsálem ostroma (Kr. e. 63) – Cnaeus Pompeius Magnus általi sikeres ostrom, melyet követően Júdeát a Római Köztársasághoz csatolták.
Jeruzsálem ostroma (Kr. e. 37) – Heródes hároméves háborújának vége a júdeai koronáért.

Krisztus után 
Jeruzsálem ostroma (70) – Titus római hadvezér (későbbi császár) által, a „Nagy zsidó lázadás” vége, leverése. Ezt követően a Heródes templomát lerombolták.
Jeruzsálem ostroma (614) – Sarbaraz szászánida király (szászánida tábornok) általi sikeres ostrom a bizánciakkal szemben. A római–perzsa háborúk része.
Jeruzsálem ostroma (629) – a város visszavétele Hérakleiosz bizánci császár által, a perzsa Szászánida Birodalom összeomlása előtt.
Jeruzsálem ostroma (637) – Khalid ibn al-Walid rasidun tábornok által, I. Omár kalifa alatt. Elfoglalta a várost a bizánciaktól.
Jeruzsálem ostroma (1099) – az első keresztes hadjárat egyik ostroma, a keresztesek városbevétele.
Jeruzsálem ostroma (1187) – a Szaladin vezette muzulmán haderő városbevétele.
Jeruzsálem ostroma (1244) – Hvárezmiek által, ismét visszafoglalta a keresztényektől, majd szerződéskötés következett
Jeruzsálemi csata (1917) – a brit és nemzetközösségi haderő városbevétele a sínai és palesztin hadjáratok idején, az első világháborúban.
Jeruzsálem ostroma (1948) –  az izraeli függetlenségi háború idején dúló ostrom, Izrael és Jordánia között. 
Jeruzsálem körbezárása – 1967-ben az izraeli hadsereg sikeres városbevétele a hatnapos háború idején, a „Battle of Ammunition Hill” végső szakasza; az „ostrom” szót sosem használták a hadjárat rövidsége miatt.

Az irodalomban 
 Jeruzsálem ostroma (vers) – a 14. században írt vers a Kr. u. 70-i ostromot dolgozza fel.
 The Siege of Jerusalem – poétikus dráma 1771-ből, Mary Bowes, Strathmore és Kinghorne grófnője írta szintén a Kr. u. 70-es események nyomán.